Аук — річка в центральній Африці, притока Шарі.
 Аук — мис на острові Рудольфа в архіпелазі Земля Франца-Йосифа.